Lao Zi (séc. VII ~ IV a.C.) — filósofo e alquimista chinês
Liezi — nome de um livro taoísta de origem chinesa
Wu Zi Mu — mais conhecido como Woozie, é um personagem fictício de Grand Theft Auto

Desambiguações de antropônimos